Franciszek Pawłowski – chorąży malborski, poseł na Sejm I Rzeczypospolitej
 Franciszek Pawłowski (1774–1852) – polski duchowny rzymskokatolicki, biskup płocki
 Franciszek Pawłowski (1807–1876) – polski duchowny rzymskokatolicki, historyk Kościoła, profesor
 Franciszek Pawłowski – polski agronom, profesor